Religió:
 Arca de Noè, vaixell que salvà la família de Noè i els animals del Diluvi Universal.
 Arca de l'Aliança, bagul que guardava les Taules de la Llei, on hi havia escrits els Deu Manaments
 Arca de sant Domènec, monument que conté les restes de Domènec de Guzmán, a la basílica de San Dominico (Bolonya, Itàlia)
 Miscel·lània:
 Arca (Fenícia), ciutat de Fenícia
 Arca o Bagul, vegeu Cofre
 ARCA, acrònim d'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, de la Biblioteca Nacional de Catalunya
 ARCA, acrònim d'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics, associació ciutadana creada a Palma el 1987
 Rafael Catardi i Arca (l'Alguer, 1892 - 1974), militar i escriptor alguerès
 Fer arca, tradició i joc valencià consistent en una baralla a pedrades.
 Arca, gènere de mol·luscs bivalves, l'únic representant del qual és Arca noae